STIA steht für

 Edisonzähler zur Messung der bezogenen Energie.
 Société Tunisienne d’Industrie Automobile, einen tunesischen Automobilhersteller.

Abkürzung